Biografies: 
 Godfrey Harold Hardy (1877 - 1947), matemàtic anglès
 Jeff Hardy (1977), lluitador nord-americà 
 Matt Hardy (Cameron, Carolina del Nord, 1974), lluitador nord-americà
 Cinema: Laurel i Hardy, parella còmica del segle XX del cinema americà d'entreguerres